AHRC kann bedeuten:
 Asian Human Rights Commission, siehe Asiatische Menschenrechtskommission
 das britische Arts and Humanities Research Council

Abkürzung